Tapio Heikkilä (8 de abril de 1990)  é um futebolista finlandês que já começou no FC Honka, e atua no HJK Helsinki

Tapio Heikkilä
Futebolistas do Helsingin Jalkapalloklubi